Iter Vehemens ad Necem (IVAN) – gra komputerowa;
 Transliteracja imienia męskiego, odpowiednika imienia Jan;
 Iván – wieś i gmina na Węgrzech, w komitacie Győr-Moson-Sopron, w powiecie Sopron-Fertőd;
 huragan Ivan – silny huragan, który w 2004 roku przeszedł przez zachodni Atlantyk

Zobacz też 
 Ivan i Delfin